Сент-Джордж () — один из 10 приходов Доминики.

Граничит с приходом Сент-Пол и частью реки Боэри (на севере), приходами Сент-Дэвид и Сент-Патрик (на востоке), Сент-Люк (на юге). Площадь прихода 56,1 км². Население 20 211 человек.

Розо 
Столица Доминики, Розо, находится в этом приходе. Пригороды Розо:
 Бэт-Эстейт
 Элмсхолл
 Кингс-Хилл
 Коптхолл
 Ньютаун (также Шарлотвиль)
 Касл-Комфорт
 Гудвил
 Поттерсвиль
 Стокферм
 Тэриш-Пит
 Ям-Пьес
 Бель-Вю-Равль
 Фонд-Коле

Другие населённые пункты 
 Бельвю-Шопен
 Эглстон
 Фонд-Кани
 Жиродель
 Лаудат
 Лубьер
 Луисвилл
 Морн-Проспер
 Трафальгар
 Уоттен-Уэвен

Примечания 

Административное деление Доминики